Fairy Tale – gioco di carte
Fairy Tale – album di Mai Kuraki
Fairy Tale – romanzo di Stephen King